USS Monterey je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Monterey (1863) 
 USS Monterey (BM-6) 
 USS Monterey (CVL-26)
 USS Monterey (CG-61)

Monterey